La gara di gobbe in parallelo maschili ai campionati mondiali di freestyle 2013 si è svolta a Voss il 7 e l'8 marzo 2013, con la partecipazione di 51 atleti da 18 nazioni.

Risultati

Qualificazione
Si sono qualificati alla finale i primi 16 classificati.

Finale

Collegamenti esterni 
 
 

Campionati mondiali di freestyle 2013
Competizioni sportive a Voss